Un grande amore (Love Affair) – film del 1939 diretto da Leo McCarey
Un grande amore (Die große Liebe) – film del 1942 diretto da Rolf Hansen
Un grande amore – film del 1994 diretto da Ninì Grassia